20 декабря́ может означать:
 20 декабря — 354-й день года.
 20 декабря — советский телефильм 1981 года.